La Grange, Lagrange och La Grange kan syfta på

Musik 

 La Grange - En låt av ZZ Top, i albumet Tres Hombres.

Personer 
 de la Grange – en adelsätt
 Réginald Garrigou-Lagrange (1877-1964) fransk präst, teolog och filosof 
 Marie-Joseph Lagrange (1855-1938) fransk munk och teolog
 Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) italiensk matematiker och astronom.

Matematik 
Termer uppkallade efter Joseph-Louis Lagrange (se ovan) är bland annat
 Lagrangefunktion –  inom klassisk mekanik för att på ett kraftfullt sätt härleda rörelseekvationerna för ett konservativt mekaniskt system
 Lagrangemultiplikator – ett begrepp i matematisk analys
 Lagrangepunkt – punkter i ett roterande system med två stora himlakroppar
 Lagranges identitet – inom algebran ett samband
 Lagranges sats – en sats i den abstrakta algebran
 Lagrangepolynom – polynom med viss egenskap, i samband med interpolation

Geografi

Antarktis 

 Lagrange (udde i Antarktis, lat -64,53, long -62,60), 
 Lagrange (ö),

Frankrike 

 Lagrange, Territoire de Belfort, 
 Lagrange, Landes, 
 Lagrange, Hautes-Pyrénées,

USA 

 LaGrange, Indiana – Indiana, LaGrange County, 
 Lagrange (ort i USA, Maine), Penobscot County, 
 Lagrange (ort i USA, Ohio), Lorain County, 
 LaGrange, Georgia
 La Grange, Illinois
 La Grange, Kentucky
 La Grange, Texas

Se även 
 LaGrange County

Se även
 Cours d'eau Lagrange

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar

Franska efternamn